Наа —  село в Абхазии
 НАА —  аббв. Национальной армии Азербайджана 
 Наа, Дивайн (род. 1996) — ганский футболист, полузащитник голландского клуба «НАК Бреда».